Elmpt steht für:

 Elmpt, Ortsteil der Gemeinde Niederkrüchten, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Elmpt (Adelsgeschlecht), deutsch-russisches Adelsgeschlecht

Elmpt ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Elmpt (* 1956), deutsche Künstlerin 
 Franz Philipp von Elmpt (1724–1795), kaiserlicher Feldmarschallleutnant
 Johann Martin von Elmpt (1726–1802), russischer Feldmarschall 
 Joseph Karl Anrep-Elmpt (1796–1860), kaiserlich russischer Generaladjutant 
 Philipp von Elmpt (1763–1818), russischer Generalleutnant
 Reinhold von Anrep-Elmpt (1834–1888), deutsch-baltischer Offizier und Forschungsreisender
 Wilhelm Elmpt (1889–1944), deutscher Architekt